Musée du Terroir peut faire référence à : 

 Musée du Terroir de Loches
 Musée du Terroir Marseillais
 Musée du Terroir de Villeneuve-d'Ascq